Народный артист — высшее почётное звание, присваивающееся выдающимся деятелям искусства, особо отличившимся в деле развития театра, музыки и кино. 

 Народный артист СССР
 Народный артист РСФСР / Народный артист Российской Федерации
 Народный артист Азербайджанской ССР / Народный артист Азербайджана
 Народный артист Армянской ССР / Народный артист Армении
 Народный артист Башкирской АССР / Народный артист Республики Башкортостан
 Народный артист Белорусской ССР / Народный артист Беларуси
 Народный артист Бурятской АССР / Народный артист Республики Бурятия
 Народный артист Грузинской ССР / Народный артист Грузии
 Народный артист Дагестанской АССР / Народный артист Дагестана
 Народный артист Кабардино-Балкарской АССР / Народный артист Кабардино-Балкарии
 Народный артист Казахской ССР / Народный артист Казахстана
 Народный артист Киргизской ССР / Народный артист Киргизии
 Народный артист Латвийской ССР / Народный артист Латвии
 Народный артист Литовской ССР / Народный артист Литвы
 Народный артист Молдавской ССР / Народный артист Молдавии
 Народный артист Республики Южная Осетия
 Народный артист Северо-Осетинской АССР / Народный артист Республики Северная Осетия — Алания
 Народный артист Таджикской ССР / Народный артист Таджикистана
 Народный артист Татарской АССР / Народный артист Республики Татарстан
 Народный артист Туркменской ССР / Народный артист Туркменистана
 Народный артист Удмуртской АССР / Народный артист Удмуртской Республики
 Народный артист Украинской ССР / Народный артист Украины
 Народный артист Узбекской ССР / Народный артист Узбекистана
 Народный артист Эстонской ССР / Народный артист Эстонии

 Народный артист Албании
 Народный артист Болгарии
 Народный артист Вьетнама
 Народный артист Чехословакии

Другие значения 
 Народный артист — телевизионный музыкальный конкурс на телеканале «Россия».

Почётные звания